Union républicaine est le nom de plusieurs formations politiques :
Union républicaine, groupe parlementaire français formé en 1871 ;
Union républicaine, parti politique espagnol fondé en 1903 par Nicolás Salmerón et Alejandro Lerroux ;
Union républicaine, parti politique espagnol fondé en 1934.

C'est aussi le titre d'une publication :
 L'Union républicaine de la Marne, paraissant de  à .

Références